Песно — многозначный топоним:

Песно — деревня в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области
Песно — озеро в Запольской волости Плюсского района Псковской области
Песно — озеро в Западнодвинском сельском поселении Западнодвинского района Тверской области
Песно — озеро в Костковском сельском поселении Валдайского района Новгородской области